Haris Tabaković, né le  à Granges en Suisse, est un footballeur suisso-bosnien. Il évolue au poste d'attaquant à l'Austria Vienne.

Carrière

En club 

Haris Tabaković rejoint le Grasshopper Zurich en .

En équipe nationale 

Haris Tabaković évolue en équipe de Suisse des moins de 18 ans, puis des moins de 19 ans, avant de jouer avec les espoirs.

Le , il inscrit avec les espoirs un doublé contre la Lettonie, lors d'un match rentrant dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe espoirs 2015. Le match est remporté sur le score de 7-1 par les joueurs suisses. Tabaković inscrit un total de six buts avec les espoirs.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Footballeur bosnien
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du FC Wil
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du Debreceni VSC
Joueur du Diósgyőri VTK
Joueur de l'Austria Lustenau
Naissance en juin 1994
Naissance à Granges (Soleure)